

Cinema 
The Smugglers –  cortometraggio britannico del 1904 diretto da Charles Raymond
The Smugglers  – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Kalem Company
 The Smugglers – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Nestor Film Company
 Il contrabbandiere (The Smugglers) – film del 1916 diretto da Sidney Olcott
 The Smugglers – film del 1916 prodotto dalla Biograph Company

Musica 
 The Smugglers – gruppo musicale canadese

Televisione 
 The Smugglers – film per la televisione del 1968 diretto da Norman Lloyd